Obhájkyní titulu dvouhry juniorek na newyorském grandslamu US Open 2013 byla Američanka Samantha Crawfordová, která se rozhodla soutěže nezúčastnit.

Juniorskou dvouhry vyhrála druhá nasazená 15letá Chorvatka Ana Konjuhová, která ve finále porazila americkou hráčku Tornado Aliciou Blackovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–4 a 7–6. O vítězce tak rozhodl až tiebreak rozhodující sady nejtěsnějším dvoubodovým poměrem míčů 8:6. Konjuhová vyhrála druhý singlový grandslam sezóny, když triumfovala již na lednovém Australian Open, kde vybojovovala double. Stala se tak druhou Chorvatkou v historii US Open, která dosáhla na trofej v juniorské dvouhře. Její krajanka Mirjana Lučićová turnaj vyhrála v roce 1996.

Švýcarská světová jednička Belinda Bencicová, která v sezóně vyhrála dva předcházející grandslamy French Open a Wimbledon, skončila ve čtvrtfinále na raketě sedmé nasazené německé hráčky Antonie Lottnerové.

Nasazení hráček 

  Belinda Bencicová (čtvrtfinále)
  '''Ana Konjuhová (vítězka)
  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Barbora Krejčíková (2. kolo)
  Darja Kasatkinová (2. kolo)
  Taylor Townsendová (odstoupila)
  Antonia Lottnerová (semifinále)
  Elise Mertensová (2. kolo)
  Varvara Flinková (1. kolo)
  Louisa Chiricová (čtvrtfinále)
  Majo Hibiová (semifinále)
  Camila Giangrecová Campizová (3. kolo)
  Katy Dunneová (2. kolo)
  Angelina Kalininová (3. kolo)
  İpek Soyluová (1. kolo)
  Hsu Ching-wen (1. kolo)
  Nina Stojanovićová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2013
Juniorský tenis v roce 2013